Gudo steht für folgende Orte:

 Gudo TI, Gemeinde im Bezirk Bellinzona, Kanton Tessin, Schweiz
 Gudo Visconti, Gemeinde in der Provinz Mailand, Region Lombardei, Italien

Gudo ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Gudo (* 1969), deutscher Paläontologe